Візок — зменшувальна форма від віз.
 Візок — назва деяких видів транспортних засобів.
 Дитячий візок — засіб для перевезення маленьких дітей.
 Кравчучка — жартівлива українська назва ручного візка.
 Інвалідний візок — засіб для пересування інвалідів з порушеннями функцій опорно-рухового апарата.
 Колійний візок — засіб для перевезення легких вантажів залізницею.
 Гідравлічний візок
 Тачка — ручний одноколісний візок.
 Візок — складова ходової частини транспортного засобу.
 Візок — картярська гра.

Див. також 
 Каретка